A Jordan Grand Prix Formula–1-es eredménysorozata

Formula–1-es csapatok eredménysorozatai